

Geografia

Austria 
 Waldhausen – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Waldhausen im Strudengau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Waldhausen – dzielnica Lorch
 Waldhausen – dzielnica Warsteinu

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Boże Małe
 Zalesie

Osoby 
 Friedhelm Waldhausen – niemiecki matematyk